Турма может означать:

Военное дело 
 Турма — вид подразделения в древнеримской армии.

Реки 
 Турма — приток Улемы.

Населённые пункты 
 Турма — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Турма — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Турма — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.